Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1959 года  () прошёл в Шательро с 4 по 13 сентября по круговой системе. В нём приняли участие 11 спортсменов.

 — Баба Си

 — Абель Верс

 — Рауль Дельом

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1959 году
1959 год в шашках
Шательро
Сентябрь 1959 года